Loucka ist der Name folgender

Orte:
 Loucká, Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien
 Loučka, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Loučka u Bílska, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
 Loučka u Valašského Meziříčí, Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien
 Loučka, Ortsteil von Lipník nad Bečvou, auch Lipník nad Bečvou VI-Loučka, Okres Přerov, Tschechien
 Loučka (Nový Jičín), Ortsteil von Nový Jičín, Okres Nový Jičín, Tschechien
 Loučka, Ortsteil von Rajhradice, Okres Brno-venkov, Tschechien
 Dlouhá Loučka, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
 Dlouhá Loučka u Svitav, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Studená Loučka, Ortsteil von Mohelnice, Okres Šumperk, Tschechien

Gewässer:
 Loučka (Bečva), linker Zufluss der Bečva in Tschechien
 Loučka (Olešnice), rechter Zufluss der Olešnice in Tschechien
 Loučka (Svratka), auch als Bobrůvka bzw. Bobrovka bezeichnet, rechter Zufluss der Svratka in Tschechien
 Loučka, linker Zufluss zur March in Tschechien, siehe Loučský potok
 Loučka, linker Zufluss zur Oskava in Tschechien, siehe Oslava (Oskava)

Berge:
 Loučka (Berg), 835 m hoher Berg in den Schlesischen Beskiden, Tschechien

Siehe auch:
 Lúčka
 Lutschka